The Cherry Orchard kan syfta på:

 The Cherry Orchard (film, 1962) – en brittisk TV-film från 1962 i regi av Michael Elliott
 The Cherry Orchard (film, 1981) – en brittisk TV-film från 1981 i regi av Richard Eyre
 The Cherry Orchard (film, 1999) – en dramafilm från 1999 i regi av Michael Cacoyannis

Se även
 Körsbärsträdgården – en pjäs av Anton Tjechov